

Patronyme 

 Alejandro Morera Soto (1909-1995), footballeur et homme politique costaricien ;
 Ana Soto, biologiste américaine d'origine argentine ;   
 Angel Manuel Soto (1983-), réalisateur portoricain ;   
 Andrés Soto (1992-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Antonio Soto (1897-1963), militant anarcho-syndicaliste argentin ;
 Antonio Jesús Soto (1994-), coureur cycliste espagnol ;
 Darren Soto (1978-), homme politique américain ;
 Estefanía Soto (1992-), mannequin portoricaine ;
 Fernando Soto Aparicio (1933-2016), poète et écrivain colombien ;
  (1933-), politique vénézuélien ;
 Geovany Soto (1983-), joueur de baseball portoricain ;
 Giovanni Soto (1991-), lanceur portoricain de baseball ;
 Helvio Soto (1930-2001), réalisateur chilien ;
 Humberto Soto (1980-), boxeur mexicain ;
 Jesús-Rafael Soto (1923-2005), artiste plasticien vénézuélien ;
 Joe Soto (1987-), pratiquant de MMA américain ;
 Juan Soto (1977-), arbitre vénézuélien de football, international ;
 Juan Soto (1998-), joueur dominicain de baseball ;
 Manuela Soto (1991-), artiste suissesse tatoueuse ;
 Nelson Soto (1994-), coureur cycliste colombien ;
 Pablo Soto (1979-), informaticien et développeur espagnol ;
 Rafael Soto (1957-), cavalier espagnol ;

Toponyme 

 Soto, une des provinces colombiennes du département de Santander ;
 Soto, une localité uruguayenne ;
 Soto, une station de la ligne dorée du métro de Los Angeles.

Bouddhisme 
 sōtō, une école du bouddhisme zen

Culture japonaise 
 Soto, signifie extérieur en japonais, notamment dans l'expression « uchi-soto ».

Gastronomie 
 soto, une soupe en Indonésie, en Malaisie ainsi qu'à Singapour

Monument 
 Dolmen de Soto

Patronyme hispanique